Norwood ist der Name mehrerer

Orte in Australien:
 Norwood (South Australia)
 Norwood (Tasmania)

in England:
 Norwood (Derbyshire)
 Norwood (Dorset)
 Norwood (North Yorkshire)
 früherer Name der Municipal Borough of Southall
 Norwood New Town,  South Norwood, Upper Norwood; siehe London Borough of Croydon
 West Norwood, London (früher Lower Norwood)
 Norwood Triangle, London 
 Norwood (Wahlkreise im Vereinigten Königreich 2010)
 Norwood Green, London
 Norwood Green (West Yorkshire)

in Kanada:
 Asphodel-Norwood

in den Vereinigten Staaten:
 Norwood (Alabama)
 Norwood (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Benton County, Arkansas
 Norwood (Colorado), Stadt im San Miguel County, Colorado
 Norwood (Georgia), Stadt im Warren County, Georgia
 Norwood (Idaho), Ort im Valley County, Idaho
 Norwood (Illinois), Dorf (Village) im Peoria County, Illinois
 Norwood (Iowa), gemeindefreies Gebiet im Lucas County, Iowa
 Norwood (Kansas), Geisterstadt im Franklin County, Kansas
 Norwood (Kentucky), Stadt (City) im Jefferson County, Kentucky
 Norwood (Louisiana), Dorf (Village) im East Feliciana Parish, Louisiana
 Norwood (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Montgomery County, Maryland
 Norwood (Massachusetts), census-designated place im Norfolk County, Massachusetts
 Norwood (Michigan), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Charlevoix County, Michigan
 Norwood (Minnesota)
 Norwood (Missouri), Stadt (City) im Wright County, Missouri
 Norwood (New Jersey), Stadt (City) im Bergen County, New Jersey
 Norwood (New York), Dorf (Village) im St. Lawrence County, New York
Norwood (Bronx)
 Norwood (North Carolina), Stadt (Town) im Stanly County, North Carolina
 Norwood (Ohio), Stadt im Hamilton County, Ohio
 Norwood (Oklahoma), census-designated placee im Cherokee und Muskogee County, Oklahoma
 Norwood (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Washington County, Oregon
 Norwood (Pennsylvania), Borrough im Delaware County, Pennsylvania
 Norwood (Rhode Island), Neighbourhood von Warwick im Kent County, Rhode Island
 Norwood (Tennessee), Ort im Anderson County, Tennessee
 Norwood (Texas)
 Norwood (Albemarle County, Virginia), in Virginia
 Norwood (Nelson County, Virginia), in Virginia
 Norwood (West Virginia), Ort im Marion County, West Virginia
 Norwood (Wisconsin), Stadt (Town) im Langlade County, Wisconsin
 Norwood Beach (North Carolina)
 Norwood Court (Missouri)
 Norwood Crossroad (South Carolina)
 Norwood Estates (Maryland)
 Norwood Hollow (North Carolina)
 Norwood Park (Maryland)
 Norwood Village (Washington)
 Norwood Young America (Minnesota)

Norwood ist der Familienname folgender Personen
 Brandy Norwood (* 1979), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Charlie Norwood (1941–2007), US-amerikanischer Politiker
 Daron Norwood († 2015), US-amerikanischer Country-Sänger
 David Norwood (* 1968), englischer Schachspieler
 Freddie Norwood (* 1970), US-amerikanischer Boxer im Federgewicht
 Gilbert Norwood (1880–1954), britisch-kanadischer Klassischer Philologe
 Janet L. Norwood († 2015), US-amerikanische Statistikerin
 Joseph Granville Norwood (1807–1895), US-amerikanischer Arzt und Geologe
 Lee Norwood (* 1960), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Melita Norwood (1912–2005), britische Sekretärin und KGB-Spionin
 Oliver Norwood (* 1991), nordirischer Fußballspieler
 Ray Norwood (* 1981), US-amerikanischer Sänger siehe Ray J
 Richard Norwood († 1675), englischer Mathematiker
 Robin Norwood (* 1945), US-amerikanische Familientherapeutin und Schriftstellerin
 Scott Norwood (* 1960), US-amerikanischer Footballspieler
 Sonja Norwood (* 1951), US-amerikanische Filmproduzentin und Managerin
 Thomas Norwood, US-amerikanischer Basketballspieler 
 Thomas M. Norwood (1830–1913), US-amerikanischer Politiker
 Vernon Norwood (* 1992), US-amerikanischer Sprinter
 Victor Norwood (* 1920–1983), englischer Science-Fiction-Autor (Pseudonym: Paul Dangerfield)
 Virginia T. Norwood (* 1927), US-amerikanische Physikerin
 Willie Norwood (* 1955), US-amerikanischer Sänger

Sonstiges:
 Norwood Scarp, Geländestufe im Palmerland, Antarktika